Stiehr ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Stiehr (1750–1829), deutscher Orgelbauer in der Zeit des Klassizismus
 Werner Stiehr (1905–1982), deutscher Politiker (NSDAP)

Stiehr ist der Name des folgenden Unternehmens:
 Stiehr und Mockers, Orgelbauer (1779–1926) in Seltz im Elsass

Siehe auch:
 Stier